Raymond Saulnier ist der Name folgender Personen:

* Raymond Saulnier (Ingenieur) (1881–1964), französischer Ingenieur und Unternehmer, Mitgründer von Morane-Saulnier 
 Raymond J. Saulnier (1908–2009), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer